Хесус Лопез има више значења:

 Хесус Лопез (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хесус Лопез (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хесус Лопез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хесус Лопез (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику